Rosales peut désigner :

Biologie 
 Rosales, nom botanique d'un ordre des plantes dicotylédones.

Toponyme 

 Rosales, municipalité de la province de Pangasinan, aux Philippines.

Nom de famille 

 Eduardo Rosales (1836-1873), peintre espagnol.
 Guillermo Rosales (1946-1993), écrivain cubain.
Harmonia Rosales (1984-), artiste américaine.
Jaime Rosales (1970-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma espagnol.
 Jericho Rosales (1977-), acteur et chanteur philippin. 
 José Patiño Rosales (1666-1736), un homme d'État espagnol.
 Luis Rosales (1910-1992), poète et essayiste espagnol.
 Martín Rosales Martel, duc d'Almodovar del Valle (1972-1931), avocat et homme politique espagnol.

Patronyme hispanique